Brnjica – wieś w Chorwacji, w żupanii szybenicko-knińskiej, w mieście Szybenik

 Brnjica – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie tuzlańskim, w mieście Živinice
 Brnjica – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w mieście Sarajewo Wschodnie, w gminie Pale

 Brnjica – wieś w Serbii, w okręgu braniczewskim, w gminie Golubac
 Brnjica – wieś w Serbii, w okręgu szumadijskim, w gminie Knić
 Brnjica – wieś w Serbii, w okręgu zlatiborskim, w gminie Sjenica